La Coupe des villes de foires 1968-1969 voit le sacre du club anglais de Newcastle United, qui bat le club hongrois de l'Újpest FC en finale.

C'est la première Coupe des villes de foires remportée par le club de Newcastle et c'est la deuxième Coupe des villes de foires remportée par un club anglais.

Premier Tour 

* Göztepe GK qualifié par tirage au sort.

** Athletic Club Bilbao qualifié par tirage au sort.

 ***  Olympique lyonnais qualifié par tirage au sort.

Second Tour 

* Leeds United FC qualifié par tirage au sort.

** DWS Amsterdam qualifié par tirage au sort.

Huitièmes de Finale

Quarts de Finale

Demi-finales

Finale 

Football en 1968
Football en 1969
Coupe des villes de foires
Football M3